Kurs kan syfta på:

 Kurs – en färdriktning, se navigation
 Kurs (utbildning) – ett definierat avsnitt i en utbildning
 Kursplan – de mål som ställs på vad elever skall ha lärt sig efter en kurs
 Aktiekurs – aktuellt marknadspris på aktier
 Fritidskurs  – en typ av utbildning som är en hobby
 Växelkurs – hur mycket en valuta är värd i annan valuta

Se även
 Kursen – en kurs för självstudier i andlighet, se  En kurs i mirakler